Galla steht für:
 veraltete Bezeichnung für die Ethnie der Oromo in Äthiopien
 veraltete Bezeichnung für die Oromo-Sprache
 Gallapfel in lateinischen und (älteren) pharmazeutischen Texten
 Pflanzengalle in lateinischen und (älteren) pharmazeutischen Texten
 Galla (Band), eine japanische Rockband
 sumerische Unterweltsdämonen, siehe Inannas Gang in die Unterwelt
 Mount Galla, Berg im Marie-Byrd-Land

Galla steht für einen Ort:
 Galla (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern

Galla ist der Name folgender Personen:
 Galla (Doge), 5. Doge von Venedig (756–757)
 Galla Placidia (~390–450), Tochter des römischen Kaisers Theodosius I.
 Galla (Ehefrau Theodosius’ I.), ab 387 Frau von Kaiser Theodosius I. und Schwester von Kaiser Valentinian II.
 Galla (Mutter des Constantius Gallus)

Galla ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Galla-Rini (1904–2006), US-amerikanischer Akkordeonspieler
 Hans-Joachim Galla (* 1948), deutscher Chemiker
 Mario Galla (* 1985), deutsches Model
 Michael Galla (1972–2011), deutscher Rapper
 Ryszard Galla (* 1956), polnischer Politiker
 Stefan Galla (* 1970), deutscher Karambolagespieler
 Walter Galla (1957–2020), österreichischer Musiker, Kabarettist und Autor

Siehe auch:
 Gall
 Galle (Begriffsklärung)